Seznam armad z zaporedno številko 30.

Seznam 
 30. armada (Japonski imperij)
 30. armada (Kitajska)
 30. armada (ZSSR)

 Zračne
 30. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi